Курдумово — название населённых пунктов:

Россия 
 Курдумово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Курдумово — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Курдумово — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Курдумово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.